Luokkajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luokkajärvi (sjö, lat 65,77, long 29,40), Norra Österbotten, 
 Luokkajärvi (sjö, lat 65,67, long 27,87), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar